Ге́нрих VII (; ; ):
 Генрих VII (герцог Баварии) (1005—1047) — герцог Баварии (1042—1047), он же герцог Люксембурга Генрих II.
 Генрих VII Гогенштауфен (1211—1242) — король Германии (1220—1235) во время правления своего отца Фридриха II.
 Генрих VII (1275—1313) — король Германии (1308—1312), император Священной римской империи (1312—1313).
 Генрих VII Бжегский (1343/1345 1399) — князь на Немче (1395—1399) и Бжеге (1398—1399) из силезских Пястов.
 Генрих VII Румпольд (ок. 1350 1394) — князь Жаганьско-Глогувский (1369—1378) из силезской ветви Пястов.
 Генрих VII (1457—1509) — король Англии (1485—1509), основатель династии Тюдоров.
 Генрих VII Рейсс-Кёстрицский (1825—1906) — германский дипломат из княжеского рода Рейссов младшей линии.
 Генрих Орлеанский (1933—2019) — орлеанистский претендент на трон Франции под именем Генриха VII.